Le pont de la Boucle peut désigner :
 le pont Winston-Churchill, un pont routier de France situé à Lyon et encore familièrement appelé par son ancien nom de « pont de la Boucle » ;
 le pont de la Boucle, un pont routier de France situé à La Réunion, sur la route de Cilaos, et présentant la particularité d'être en spirale.